O argentino Sebastián Báez derrotou o brasileiro Thiago Monteiro, por 6-1 e 6-4, na final e conquistou o torneio.

Tabela

Cabeças-de-Chave

 Federico Coria (Primeira Rodada)
 Jaume Munar (Primeira Rodada)
 Juán Manuel Cerundolo (Quartas de Final)
 Thiago Monteiro (Vice-Campeão)

<li>  Pablo Cuevas (Primeira Rodada)
<li>  Daniel Elahi Galán (Primeira Rodada)
<li>  Sebastián Báez (Campeão)
<li>  Francisco Cerundolo ''(Semifinal)

Finais

Chave 1

Chave 2

 Main Draw

ATP Challenger Tour
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil